Satanas (film), een Duitse horrorfilm uit 1920
 Satanas (geslacht), een geslacht van vliegen uit de familie van de roofvliegen